

Patronyme 

 Amy Cragg (1984-) marathonienne américaine
 Tony Cragg (1949-) sculpteur britannique

Voir aussi 
  

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais